Een sportvereniging:
 Unitas (volleybalvereniging), een volleybalvereniging in Mijdrecht
 Unitas '28, een voetbalvereniging uit Wamel
 Unitas '30, een voetbalvereniging uit Etten-Leur
 SV Unitas '48, een voetbalvereniging uit Veenendaal
 Unitas '59, een voetbalvereniging uit Eindhoven
 AV Unitas, een atletiekvereniging in Sittard
 GVV Unitas, een voetbalvereniging in Gorinchem
 CKV Unitas,  Nederlandse korfbalvereniging uit Harderwijk.
 Unitas (Uitgeest), een turnvereniging in Uitgeest
 Unitas Doorn, een turnvereniging in Doorn
 Unitas is de afgekorte naam voor een aantal Nederlandse studentenverenigingen, waarvan een aantal was of is verenigd in de Federatie van Unitates en Bonden:
Unitas Studiosorum Amstelodamensium (Amsterdam),
Unitas Studiosorum Groningana (Groningen),
VSL Catena (Leiden),
Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina (Utrecht) 
Unitas Wageningen (Wageningen)
 In Duitsland is er het Unitasverband of voluit Verband der Wissenschaftlichen Katholischen Studentenvereine Unitas dat deel uitmaakt van het Europäischer Kartellverband der christlichen Studentenverbände en waarvan de verenigingen ook de naam Unitas dragen.
 Unitas (vakbond), voormalige Nederlandse vakvereniging, voornamelijk actief in de textielindustrie
 Unitas (Antwerpen)
 Unitas (Rolde)

 Overige:
 Unitas (slak), slakkengeslacht
 beleggingsmaatschappij Unitas